Lombo – in anatomia, regione muscolare dell'addome
 Lombo – in gastronomia, taglio di carne bovina e suina ricavato dai quarti posteriori dell'animale
 Lombo – lingua bantu parlata nella Repubblica Democratica del Congo
 Lombo – comune della Repubblica Democratica del Congo
 Lombo-Bouénguidi – dipartimento del Gabon

Altri progetti